Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Sjevernoj Irskoj.

Povijest
Sjeverna Irska je jedna od zemalja gdje se kršćanstvo proširilo u kasno rimsko doba.

Galerija

Vidi 
kršćanstvo u Engleskoj
kršćanstvo u Škotskoj
kršćanstvo u Walesu
kršćanstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu

Izvori 

 
Sjeverna Irska